Johann Oelrichs ist der Name folgender Personen:

* Johann Carl Conrad Oelrichs (1722–1799), deutscher Historiker und Rechtsgelehrter